Maja Blagdan (Split, 16 mei 1968) is een Kroatische zangeres uit de Kroatische stad Split. Ze werd bekend door haar deelname aan het Eurovisiesongfestival voor Kroatië in 1996.

Carrière 
Al op veertienjarige leeftijd deed ze al aan allerlei festivals mee, die ze meestal won. Van 1986 tot 1990 zingt ze in de Kroatische band Stijene. Op het "Vaš šlager sezone" festival in Sarajevo kreeg Blagdan een prijs voor beste interpretatie. Al die jaren werkte ze ook met het opnemen van de bijbehorende zang in opnamestudio's voor de toen meest prominente artiesten en groepen.

Sinds 1992 woont ze in Zagreb. In juli 1992 tekende Blagdan een exclusief contract met de componist en producer Zrinko Tutić. Op het festival "Zagrebfest" zong Blagdan het liedje Santa Maria (geschreven door Zrinko Tutić), waarmee ze de eerste prijs van het publiek kreeg.

Anno 1993 kwam haar eerste album Vino i gitare uit. Het album was een groot succes. Hiermee won ze in 1994 een "Porina" voor beste, nieuwste artiest. Het tweede album Bijele Ruže werd eind 1994 uitgebarcht.

In 1996 won ze Dora met Sveta ljubav en mocht zo Kroatië vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival waar ze de 4de plaats wegkaapte. Het beste resultaat voor Kroatië tot dan toe, drie jaar later evenaarde Doris Dragović het wel nog, maar nooit scoorde iemand beter. In juli van 1996 kwam het album vernoemd naar dit nummer. De video van het nummer Sveta Ljubav werd uitgeroepen tot de video van de maand door de Franse show "MCM".

In 1997 werd ze weer bekroond met een "Porina". Nu voor de beste vrouwelijke prestatie, en later dat jaar verscheen haar vierde album, Ljubav moja jedina. Sinds 1998 tot nu toe heeft Blagdan drie albums opgenomen: Ti, Ljubav ljubavi en Sretna žena.

Blagdan probeerde nog mee te doen aan Dora in 2003, maar won niet.

Discografie

Albums

Singles 

Kroatisch zanger
Deelnemer aan het Eurovisiesongfestival 1996
Kroatisch deelnemer aan het Eurovisiesongfestival